Fabio Roscioli ist der Name folgender Personen:

* Fabio Roscioli, bürgerlicher Name von Ryan Paris (* 1953), italienischer Sänger und Produzent
 Fabio Roscioli (Radsportler) (* 1965), italienischer Radrennfahrer